Physical peut faire référence à :

Musique 
 , album d'Olivia Newton-John sorti en 1981.
 Physical, chanson extraite de cet album.
 , chanson d'Alcazar sortie en 2004.
 Physical, chanson de Dua Lipa sortie en 2020.
 Physical, chanson d'Enrique Iglesias sortie en 2014.

Série 
, est une série télévisée dont la diffusion a débuté en 2018.
Physical, est une série télévisée d'Apple TV+, diffusée depuis le .

Homonymie de titre